Chvění může být:

 chvění – kmitavý pohyb
 Chvění (album) – album Hradišťanu 
 Chvění (film, 1990) – americký hraný film z roku 1990 (v originále Tremors)
 Chvění (film, 2010) – islandský hraný film z roku 2010 (v originále Órói, v mezinárodní distribuci Jitters) režírovaný Baldvinem Zophoníassonem
 Chvění (film, 2014) – britské filmové drama z roku 2014 (v originále Lilting) reřírované Hongem Khaouem
 Chvění (film, 2019) – guatemalsko-francouzské filmové drama z roku 2019 (v originále Temblores) režírované Jayrem Bustamantem